Jean-Marie Harribey (1948), économiste français ;
 Laurence Harribey, femme politique et politologue française.